Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 19 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpusy armijne III Rzeszy:
 XIX Korpus Armijny (III Rzesza) 1939-1940
 XIX Górski Korpus Armijny (III Rzesza) 1940-1944